Гуаи-Хаанас:

 Гуаи-Хаанас — национальная морская парковая резервация Канады, расположенная около островов Королевы Шарлотты.
 Гуаи-Хаанас — национальная парковая резервация Канады, расположенная в южной части Хайда-Гуаи